Morning Glory může znamenat:

 Morning Glory (film, 1933), americký film s Katharine Hepburnovou z roku 1933
 Popínavé květy (původní název Morning Glory), americký televizní film s Christopherem Reevem z roku 1993
 Hezké vstávání (původní název Morning Glory), americký film s Rachel McAdams, Harrisonem Fordem a Diane Keatonovou z roku 2010